Józef Wolff (1766–1866) – lekarz
 Józef Wolff (1852-1900) – historyk
 Józef Wolff  (1862–1918) – redaktor, wydawca